

Існує два географічних об'єкти з назвою «Чонгар»:

 Чонгар — село в Україні, Генічеському районі Херсонської області.
 Чонгар — півострів у північній частині затоки Сиваш-Азовського моря, адміністративно належить до Генічеського району Херсонської області.

Див. також 
 Чонгар — зупинний пункт Запорізької дирекції Придніпровської залізниці.
 Чонгар — тимчасовий пункт пропуску через адміністративний кордон України на межі з анексованим Росією Кримом.